Poruka je materijalizirana informacija s kojom se može upravljati na razne načine. Neki od njih su stvaranje informacije, uništavanje informacije, ispravljanje, reguliranje komunikacijskih procesa, odabir komunikacijskog kanala, odabir medija, onemogućavanje povratne informacije. Pod kontrolom se podrazumijevaju svi oni sustavi koji tu poruku pregledavaju i odlučuju je li valjana ili nije, te da li može biti štetna za nekoga ili nešto.

 Komunikacije